Танеке-баты́р, Танеке Дусетулы (; Матай Та́неке, ; 1802—1884) — казахский батыр, бий, глава и выходец рода Матай племени Найман, один из руководителей народно-освободительного восстания 1837—1847 годов под предводительством Кенесары Касымова против колониальной политики России, до восстаний Кенесары хана был ага султаном Арганата-наймановской волости.

Восстание 
Сохранял непокорность до 1850 года. Ер Танеке батыр отомстил за последнего хана казахов Кенесары хана Касымова.

Чокан Валиханов и Танеке батыр 
Батыр Танеке был ярким представителем и главой рода, который проживал с 1807 по 1884 года. Совместно с Чоканом Валихановым они повлияли на мирный диалог между казахскими родами и Российской Империей, которая хаотично заселяла казахские земли во времена правления батыра. Танеке батыр является родственником знаменитого полководца Борибай-батыра,Чокан Валиханов описывает батыра так:большой человек с гиганстким телом,белокурый и нормальным носом.

Смерть Батыра 
Батыр Танеке умер в возрасте 77 лет. Изначально кладбище, на котором покоится батыр было построено в 1885 году. Кладбище является родовым и на нем похоронены родственники батыра.

Памятник Танеке Батыру 

Мавзолей Танеке батыра был построен позже. Точная дата не известна.
Мавзолей находится примерно в 100 км. От города Талдыкорган, недалеко от трассы R-127 между поселками Капал и Арасан. Мазар Танеке батыра был похож на колыбель, за счет верхнего крытого фасада с внушительной высотой. В настоящее время мазар практически разрушен и от него осталась небольшая стенка. В 1992 году потомки батыра установили плиту на которой выгравирована надпись и полумесяц. Территорию мазара окружили металлической оградой. Недалеко от мазара сохранились и другие захоронения родственников батыра. Памятник-мавзолей является историческим и архитектурным наследием, включен в список памятников и охраняется государством.

Примечания

Ссылки 

 
 Сакральные места Алматинской области
 

Казахские батыры